Elitserien i innebandy för herrar 1999/2000 var den högsta serien i innebandy i Sverige för herrar för säsongen 1999/2000. Grundserien vanns av Pixbo Wallenstam IBK medan Haninge IBK blev svenska mästare efter slutspelet och finalvinst mot Pixbo med 3-0 i matcher.

Tabell

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, VÖ = Vinster på övertid, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinaler
Pixbo Wallenstam IBK –  IBF NB 87 2–0 i matcher (9–1, 3–4)
Örnsköldsviks SK – Nerike IBK 2–0 i matcher (4–2, 4–2)
Haninge IBK – Järfälla/Kista IBK 2–0 i matcher (7–1, 6–5)
Fornudden IB – Jönköpings IK 2–0 i matcher (7–4, 3–0)

Semifinaler
Örnsköldsviks SK – Haninge IBK 0–2 i matcher (1–2, 2–3)
Fornudden IB – Pixbo Wallenstam IBK 0–2 i matcher (1–5, 2–5)

Final
Pixbo Wallenstam IBK – Haninge IBK 0–3 i matcher (2–3 sd, 1–2, 3–4 sd)

Haninge IBK svenska mästare 1999/2000.

Sport i Sverige 2000
Sport i Sverige 1999
1999
Innebandysäsongen 1999/2000